FK Dynamo Kyiv (, ) er en professionel ukrainsk fodboldklub fra hovedstaden Kyiv. Klubben blev grundlagt i 1927 og spiller i Visjtja Liga. Igennem holdets historie har det altid spillet i den bedste sovjetiske og senere ukrainske fodboldrække. Dynamo Kyiv har vundet det nationale ukrainske mesterskab 15 gange, Ukraines Cup 12 gange, UEFA Pokalvindernes Turnering 2 gange og UEFA Super Cup en enkelt gang. Desuden vandt holdet tidligere det sovjetiske mesterskab 13 gange, Sovjetunionens Cup 9 gange og supercuppen 3 gange, hvilket gør det til det mest vindende hold i sovjetisk fodbolds historie.

Dynamo Kyiv har hjemmebane på Olympiske Stadion(Kyiv), som har plads til 70.050 tilskuere.

Historiske slutplaceringer

Klubfarver

Nuværende trup
Pr. 16. april 2019.

Kendte spillere 
  Mikkel Duelund
  Josip Pivarić
  Benjamin Verbič

Referencer

Eksterne henvisninger 

Dynamo Kyivs officielle hjemmeside 
Ukraines fodboldforbunds hjemmeside 

Fodboldklubber i Ukraine
Etableret i 1927
Sport i Kyiv